Hermione har flere betydninger
 Hermione Granger, figur fra Harry Potter-bøgerne
 Hermione (mytologi), figur fra den græske mytologi
 Hermione (navn), pigenavn, specielt i Storbritannien